Az iker (1984), francia film, rendezte Yves Robert
 Az iker (2022), finn film, rendezte Taneli Mustonen